John Eccles, Jack Eccles
 John Eccles (1668–1735) – angielski kompozytor okresu baroku
 Jack Eccles (1869–1932) – angielski piłkarz
 John Eccles (1898–1966) – brytyjski admirał
 John Carew Eccles (1903–1997) – australijski neurofizjolog, laureat Nagrody Nobla
 Jack Eccles (1922–2010) – brytyjski związkowiec
 John Eccles (ur. 1931) – brytyjski arystokrata i przedsiębiorca, 2. wicehrabia Eccles